Лисий - самый крупный из 14-и островов на Вышневолоцком водохранилище (Вышневолоцком районе Тверской области). На постоянной основе там никто не живёт, однако на островке расположена ящурная станция, инесколько лабораторий и автономная подстанция. На острове проложены дороги.

Лисий порос лесом. В длину островок всего лишь 3 км. Также на острове есть тихая гавань. Расстояние от берегов до Лисьего в разных местах от 1 до 6 км.
Попасть на остров почти невозможно не имея серьëзных плавсредств.

Примечания 

Вышневолоцкая водная система
Острова Тверской области